Горшков, Николай Михайлович:
 Горшков, Николай Михайлович (1912—1995) — полковник советских спецслужб, резидент советской разведки в Италии.
 Горшков, Николай Михайлович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 5 мая 1917.